

Geografia 
 McGovern – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America situato nello stato della Pennsylvania, nella contea di Washington

Persone 
 Bill McGovern, propr. William McGovern (1937) – ex pilota automobilistico britannico di origini irlandesi
 Connor McGovern (1993) – giocatore di football americano statunitense 
 Francis Edward McGovern (1866-1946) – politico e militare statunitense
 Elizabeth McGovern (1961) – attrice statunitense
 George McGovern (1922-2012) – politico e storico statunitense
 Jim McGovern (1959) – politico statunitense
 John McGovern (1949) – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Maureen McGovern (1949) – cantante e attrice statunitense
 Michael McGovern (1984) – calciatore britannico
 Michael George McGovern (1964) – vescovo cattolico statunitense
 Terence McGovern (1942) – attore e doppiatore statunitense
 Terry McGovern, propr. Joseph Terrence McGovern (1880-1918) – pugile statunitense